MA-05 steht für:
 Fès-Boulemane, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Béni Mellal-Khénifra, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung